Miejscowości w USA:
 University Park (Pensylwania), siedziba Pennsylvania State University (Nittany Lions)
 
 University Park – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 University Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 University Park – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 University Park – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 University Park – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Dona Ana
 University Park – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 University Park – dzielnica Los Angeles